

Persone
 Lotte Ulbricht (1903-2002) – moglie dell'ex capo di Stato della RDT Walter Ulbricht
 Lutz Ulbricht (1942) – atleta tedesco
 Manfred Ulbricht (1947) – ciclista su pista tedesca 
 Walter Ulbricht (1893-1973) – politico tedesco

Altro
 Sfera di Ulbricht – apparecchiatura per la misura di grandezze fotometriche